В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Клаудія Коде-Кільш і Ева Пфафф виграли титул, у фіналі перемігши пару Гана Мандлікова і Рената Томанова per walkover.

Сіяні пари 

 Сільвія Ганіка /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Рената Томанова (фінал)

 Гелена Анліот /  Регіна Маршикова (півфінал)
 Кріс О'Ніл /  Міммі Вікстедт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open